Пустынные кобры () — род змей из семейства аспидов, обитающий на Ближнем Востоке.

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 90 см до 1,2 м. Голова вытянутая, заостренная с большими щитками. Морда широкая и плоская. Туловище крепкое и массивное. Чешуя без килей или они почти не развиты. Окрас чёрный или тёмно-серый.

Образ жизни 
Населяют пустыни и полупустыни. Значительное время проводят под землёй, в связи с этим зрение плохо развито, эти змеи больше полагаются на своё обоняние. Активны ночью и в сумерках, питаются ящерицами, земноводными, птицами, грызунами, иногда змеями.

Кусаются только ради обороны и при охоте.

Размножение 
Это яйцекладущие змеи.

Распространение 
Обитают в Египте, Израиле, Иордании, Саудовской Аравии, Ливане, Турции, Иране, Ираке, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах.

Классификация 
На сентябрь 2018 года в род включают 2 вида:

Примечания

Литература 
 Lataste, 1887 : Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce d'ophidien protéroglyphe d’Égypte. Le Naturaliste, Journal des échanges et des nouvelles, vol. 9, p. 411-413.
 Göran Nilson, Nasrullah Rastegar-Pouyani: Walterinnesia aegyptia Lataste, 1887 (Ophidia: Elapidae) and the status of Naja morgani Mocquardt 1905. In: Russian Journal of Herpetology. Band 14, Nr. 1, 2007, S. 7–14.
 Ulrich Gruber: Die Schlangen Europas und rund ums Mittelmeer. Franckh Kosmos Verlag, Stuttgart 1989; S. 168–170. ISBN 3-440-05753-4.

Аспиды